Il Montecucco Vermentino è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Grosseto.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino
odore: delicato, fresco e caratteristico
sapore: asciutto, morbido, sapido

Abbinamenti consigliati 

Pesce

Vini DOC della provincia di Grosseto
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vermentino